Desa Pasuruhan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasuruhan (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 110,11), Jawa Tengah, 
 Desa Pasuruhan (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 110,20), Jawa Tengah, 
 Desa Pasuruhan (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 109,29), Jawa Tengah, 
 Desa Pasuruhan (administrativ by i Indonesien, lat -7,31, long 109,84), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar